Franciaország
 Verdun, franciaországi település Ariège megyében
 Verdun, franciaországi település Meuse megyében, a verduni csata színhelyének közelében
Kanada
Verdun (Québec)